Лебединое — село в Нагайбакском районе Челябинской области. Входит в состав Парижского сельского поселения.

История 
В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт «Участок № 108» совхоза «Астафьевский» переименован в село Лебединое.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нагайбакского района